El término Formiga ("hormiga" en portugués), puede hacer referencia a:

  Afrodísio Xavier Camargo, futbolista brasileño, conocido como Formiga.
  Miraildes Maciel Mota, futbolista brasileña, conocida como Formiga.
  Formiga, municipio brasileño del Estado de Minas Gerais.